Pachoutine (masculin ; )  ou Pachoutina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ievgueni Pachoutine (1969) joueur de basket-ball russe.
 Zakhar Pachoutine (1974) joueur de basket-ball russe.

Patronyme russe